Клото может означать:
 Клото — персонаж древнегреческой мифологии, одна из мойр, прядущая нить жизни.
 Клото — трансмембранный белок, β-глюкуронидаза.
 (97) Клото — астероид главного пояса, принадлежащий ко второму по численности спектральному классу M.